Jorge Castro puede hacer referencia a:

 Jorge Locomotora Castro, boxeador argentino.
 Jorge Castro, exfutbolista colombiano.
 Jorge Castro Muñoz, exconcejal y alcalde de Valparaíso, Chile.
 Jorge Castro (músico), director de orquesta venezolano que dirigió la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
 Jorge Castro (Tesis), personaje de la película española Tesis de Alejandro Amenábar.
 Jorge Castro, tenor y cantante lírico paraguayo; casado con Emilia Recalde.
 Jorge Castro de la Barra''', conductor de televisión y naturólogo chileno.